KCTV ist die Abkürzung für:

 Koreanisches Zentralfernsehen, einen nordkoreanischen Fernsehsender 
 Kansas City Television, einen US-amerikanischen Fernsehsender 

Siehe auch:
 KCTV-Tower

KCTV